Биљана Лазарова (Софија, 28. август 2000), познатија под својим уметничким именом Билјаниш, бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови

Спољашње везе 

Рођени 2000.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Софијци